Ел Аманесер има више значења:

 Ел Аманесер (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Аманесер (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аманесер (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику